Акрагас — многозначный термин.

 Акрагас (, ) — древнее, карфагенское название города Агридженто на Сицилии.
 Акрагас () — греческое написание имени скульптора Акраганта, упоминаемого Плинием Старшим.